Клаусен () — датская фамилия. Известные носители:

 Клаусен, Джимми (род. 1987) — игрок в американский футбол.
 Клаусен, Йенс Кристиан (1891—1969) — американский ботаник, член Национальной АН США.
 Клаусен, Нестор (род. 1962) — аргентинский футболист.
 Клаусен, Томас (1801—1885) — датский астроном и математик.
 Клаусен, Эдн (1928—2008) — исландский легкоатлет-многоборец.
 Клаусен, Эмилий Карлович (1836—1891) — русский садовод, датчанин по рождению.
 Клаусен, Эрик (род. 1942) — датский кинорежиссёр.
 Клаусен, Ялмар (1905—1983) — датский физиолог.

См. также